Kerns – miasto w Kanadzie
 Kerns – miasto w Szwajcarii